Кристи́н Тюрко́тт (, урожд. Кристи́н Хо́лман, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник и бронзовый призёр . Чемпионка Канады  и . Призёр .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза ().
 : серебро (), бронза (1999).
 : золото (1983).
 : серебро (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Kristin Turcotte – Curling Canada Stats Archive
 John Turcotte Obituary - Kingsville, TX | Corpus-Christi Caller-Times ("...and Kristin Turcotte of Vancouver, British Columbia")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу